Синпхён — корейский топоним

 Синпхён () — округ провинции Хванхэ-Пукто (Северная Корея).
 Синпхён () — станция Пусанского метрополитена (Южная Корея).